
Molekulska formula -{C2H6OS}- se može odnositi na:

 Dimetil sulfoksid
 2-Merkaptoetanol